Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на 22 Европском првенству у атлетици у дворани 1992. године одржано је 29. фебруара.  у Ђенови, (Италија).   
  
Титулу европске првакиње освојену на Европском првенству у дворани 1990. у Глазгову  одбранила је Хајке Хенкел из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовалло је 23 такмичарке из 13 земаља.

  Андора (1)
  Бугатрска (3) 
  Чехословачка (1)
  Немачка (3)
  Уједињено Краљевство (3)
  Грчка (2)
  Мађарска (2) 
  Летонија (1) 
  Норвешка (1) 
  Пољска (3) 
  Словенија (1)
  Швајцарска (1)
  ЗНД (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 1992. години 
Седам најбољих европских скакачица увис у дворани 1992. године пре почетка првенства 28.фебруара 1992, имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ) и листи свих времена (ЛСВ).

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЕП 1992..

Освајачи медаља

Резултати

Финале 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 22. Европског првенства у дворани 1970—1992.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су оне које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за жене‎

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕПд 1992. сајт maik-richter.de
 Резултати ЕПд 1992. на сајту todor66.com
 Европска првенство у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1992.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани